Akrotiri kan avse:

 Akrotiri och Dhekelia – två brittiska suveräna basområden på Cypern
 Akrotiri (halvö) – den halvö som hyser en av de brittiska enklaverna på Cypern
 Akrotiri Airfield – en brittisk flygbas på Cypern
 Akrotiri (ort) – i Akrotiri och Dhekelia
 Akrotiribukten – i Akrotiri och Dhekelia
 Akrotiri, Kreta – en halvö och kommun på Kreta, Grekland
 Akrotíri – en ort i Joniska öarna, Grekland 
 Akrotiri (Santorini) – en minoisk bosättning på Santorini, Grekland